

Населені пункти та їхні частини
 Жабянка — село в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства
 Жабянка — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Жабянка — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Жабянка — частина села Леокадюв у гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства

Примітки